Janssen oder Janßen steht für:
 Janssen (Familienname) (Janßen), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Janssen (Exoplanet)
 Janssen (Mondkrater)
 Janssen Pharmaceutica, belgisches pharmazeutisches Unternehmen
 Janssen & Schmilinsky, deutsche Werft
 Ad26.COV2.S ein SARS-CoV-2-Impfstoff
 Jules-Janssen-Preis, Auszeichnung der Französischen Astronomischen Gesellschaft
 Dr. Paul Janssen Award for Biomedical Research
 Classic-Car Janßen, deutscher Automobilhersteller
 Janssen & Mikolajczyk OHG, Vorläufer der Autowerke Salzgitter
 Janssen Peak, Berg auf der Wiencke-Insel im Palmer-Archipel in der Antarktis
 Haus Janssen, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Bremen

Siehe auch:
 Jannsen
 Jansen
 Janssens
 Jansson